Раджа:

Фамилия 
 Раджа, Дино (род. 1967) — югославский и хорватский баскетболист.
 Раджа, Пурав (род. 1985) — индийский профессиональный теннисист.

Имя 
 Белл, Раджа (род. 1976) — американский профессиональный баскетболист.
 Наингголан, Раджа (род. 1988) — бельгийский футболист.
 Рависекхар, Раджа (род. 1954) — индийский шахматист.
 Рао, Раджа (1908—2006) — индийский писатель, дипломат.
 Чари, Раджа (род. 1977) — американский астронавт.

Футбол 
 Раджа — марокканский футбольный клуб из города Касабланка.

Титул 
 Раджа — индийский титул владетельной особы.

Топоним 
 Раджа — деревня в Батецком районе Новгородской области России.
 Раджа — штат в Южном Судане.

См. также 
 Махараджа
 Видья-раджа